Полковице могу бити:

 Полковице (Пољска), град у Пољској
 Полковице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република